Birdy — дебютный студийный альбом британской певицы Birdy, изданный в ноябре 2011 года звукозаписывающими лейблами  и Atlantic Records. Альбом состоит из кавер-версий песен различных групп и исполнителей и одного оригинального трека.

Синглы 
 Сингл «Skinny Love» был издан 30 января 2011 года; это — кавер-версия песни американской инди-фолк-группы Bon Iver. Песня возглавила хит-парад Нидерландов и добралась до 17 места в британском хит-параде.
 Сингл «Shelter» вышел 3 июня 2011 года; это — кавер-версия песни инди-поп группы The xx. Песня достигла 50 места в британском хит-параде.
 Сингл «People Help the People» был издан 28 октября 2011 года и представляет собой кавер-версию песни британской инди-рок-группы . Песня поднялась до 33 места в британском хит-параде и вошла в топ-10 хит-парадов Бельгии, Австралии и Нидерландов.
 Сингл «1901» был выпущен 9 марта 2012 года; это — кавер-версия песни французской рок-группы Phoenix.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Годовые чарты

Хронология релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Birdy